Крейвен () — англійське прізвище

Відомі носії 
 Вес Крейвен — американський кінорежисер, продюсер, сценарист, відомий у жанрі жахів культовими фільмами «Кошмар на вулиці В'язів» та «Крик».
 Мюррей Крейвен — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника за збірну команду Канади.

Персонажі 

 Крейвен-мисливець — персонаж Marvel Comics.

Інше 
 Крейвен (округ, Північна Кароліна) — округ (графство) у штаті Північна Кароліна, США.
 Крейвен Коттедж — футбольний стадіон у Лондоні, Англія.
 Крейвен-Мисливець — десята серія мультсеріалу «Людина-павук» 1994 року.